Believers steht für:

 Believers (Manga), eine Manga-Serie von Naoki Yamamoto
 Believers (Film), einen US-amerikanischen Horrorfilm aus dem Jahr 2007